O Gabinete das Celebrações Litúrgicas do Sumo Pontífice é um organismo da Cúria Romana , encarregado de um professor ( prelado católico ) editor da Eucaristia e outros ritos presididos pelo Papa , cuidando particularmente das roupas, do Altar e " Tudo o que é necessário para as celebrações litúrgicas e outras celebrações sagradas, que são realizadas pelo Sumo Pontífice ou em seu nome, e controla seu uso de acordo com as prescrições atuais da liturgia ." Ele é nomeado pelo papa por cinco anos e pode ser renovável.

As funções do Mestre e do Ofício são regidas pelo artigo 182 da Constituição Apostólica Pastor Bonus do Papa João Paulo II .

Lista dos Mestres das Celebrações Litúrgicas Pontifícias 

 Enrico Dante ( 1947 - 1965 ), encarregado durante as piedosas reviravoltas de Pio XII , João XXIII e Paulo VI .
 Annibale Bugnini ( 1968 - 9 de janeiro de 1970 ), sob o Papa Paulo VI.
 Virgílio Noé ( 9 de janeiro de 1970 - 6 de Março de 1982 ), sob o Papa Paulo VI, João Paulo I e João Paulo II .
 John Magee ( 1982 - o 17 de fevereiro de 1987 ), durante o papado de João Paulo II.
 Piero Marini ( 17 de fevereiro de de 1987 - 1 de outubro de 2007 ), durante o papado de João Paulo II e Bento XVI .
 Guido Marini ( 1 de outubro de 2007 - presente), durante o reinado de Bento XVI e Francisco.

Além de ajudar o Papa nas cerimônias, o Mestre de Cerimônias do Papa também ajuda os cardeais : durante os consistórios , a inauguração das Igrejas Titulares , nas celebrações solenes da Missa ou em outros ofícios litúrgicos importantes. A partir do momento em que um cardeal é criado em um consistório, o Mestre das Celebrações Litúrgicas do Papa designa para ele uma única pessoa do Ofício de Mestres de Cerimônias. Durante o conclave, ele é quem pronuncia os "omnes extras" (todos do lado de fora), deixando apenas os cardeais eleitores na Capela Sistina.

Cúria Romana